Gayton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Gayton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Gayton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire